VII Mistrzostwa świata w piłce ręcznej kobiet rozegrano w Czechosłowacji. Tytuł najlepszych obroniły piłkarki ręczne z NRD.

Faza grupowa

Grupa A

Mecze

Tabela

Grupa B

Mecze

Tabela

Grupa C

Mecze

Tabela

Faza główna

Mecze

Tabela 

1978 w piłce ręcznej
1978
Piłka ręczna w Czechosłowacji
1978 w Europie
Czechosłowacja w XX wieku